Ungewiß steht für:
 Ungewiß (Crimmitschau), eine zum Ortsteil Gablenz gehörige Siedlung der Stadt Crimmitschau im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Zeche Vereinigte Aufgottgewagt & Ungewiß, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Hattingen-Niederbonsfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ungewissheit